Гая Джермани (, урожд. Джиованна Джиардина ()); 30 августа 1934, Рим — 20 февраля 2019) — итальянская актриса.

Биография 
Отец Гаи Джермани, сицилийский аристократ, погиб в автокатастрофе, когда будущей актрисе было всего полгода от роду. Мать — француженка, пораженная гибелью мужа ушла в монастырь. Гая воспитывалась родственниками вместе с братом в родовом имении в Турине. Окончила лицей Юлия Цезаря и Институт Маффей в Турине. Училась на факультете литературы и философии. Окончила Академию драматического искусства в Риме. Первый фильм с участием Гаи Джермани — «Подвиги Геракла: Геракл в царстве теней» (Медея, 1961, реж. Марио Бава).

Снималась у французских кинематографистов — Жоржа Лотнера, Бернара Бордери, известных итальянских режиссёров — Карло Лиццани, Пьетро Джерми, Дино Ризи, Марко Феррери, Умберто Ленци. За 15-летнюю артистическую карьеру исполнила более 20-ти ролей в кино и на ТВ. В 60-е годы появлялась на обложках глянцевых и мужских журналов — «Vogue», «L’espresso», «Tempo», «Panorama», «Playmen». В 70-е годы снималась в итальянских мини-сериалах. В 1976 году ушла из кино.

Фильмография

Кино

Примечания